

Geografia 
 Cea – spiaggia del comune di Tortolì in Ogliastra, Sardegna (Italia)
 Chiesa campestre di Santa Maria di Cea a Banari, in Sardegna (Italia)
 Cea – fiume della Castiglia e León (Spagna)
 Cea – comune della Castiglia e León (Spagna)
 Cea – località del comune di Vilagarcía de Arousa in Galizia (Spagna)
 San Cristovo de Cea – comune della Galizia (Spagna)

Medicina 
 Carcino Embryonic Antigen – antigene carcino-embrionario, marker tumorale
 Collie Eye Anomaly – patologia oculare ereditaria del collie

Fisica 
 Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – ente francese per l'energia atomica

Codici 
 CEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wichita Cessna Aircraft Field (Stati Uniti)
 cea – codice ISO 639-3 della lingua chehalis inferiore

Biologia 
 Cea – genere di insetti Imenotteri Calcidoidi della famiglia degli Pteromalidi

Società
 CEA Estintori e CEA Squadra Corse  – Azienda produttrice di estintori e fornitrice di servizi antincendio in particolare per gare automobilistiche.
 CEA – Casa Editrice Ambrosiana con sede a Milano, specializzata in manuali universitari a carattere scientifico.
 CEA – luoghi di divulgazione ambientale e presidi di ospitalità